Osoby o tym nazwisku:

 Franciszek Dindorf-Ankowicz – polski generał
 Ryszard Dindorf − polski inżynier
 Wojciech Dindorf – polski fizyk